Ceola ima više značenja:
 Ceola, Padova
 Ceola, Trento
 Ceola, Vicenza